Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Betty Stöve che hanno battuto in finale Kerry Reid e Greer Stevens 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (Campionesse)
 Sue Barker /  Rosie Casals (primo turno)

 Kerry Reid /  Greer Stevens (finale)
 Françoise Dürr /  Virginia Wade (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1977